Di seguito una lista di asteroidi dal numero 267001 al 268000 con data di scoperta e scopritore.

267001-267100 

|-
| 267001 - || 1094 T-3 || 17 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 267002 - || 3807 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 267003 Burkert || 1978 PF || 10 agosto 1978 || Schmadel, L. D.
|-
| 267004 - || 1981 UA || 21 ottobre 1981 || Dunbar, S.
|-
| 267005 - ||  || 2 settembre 1992 || Elst, E. W.
|-
| 267006 - ||  || 22 gennaio 1993 || Spacewatch
|-
| 267007 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 267008 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 267009 - ||  || 9 ottobre 1993 || Spacewatch
|-
| 267010 - ||  || 11 febbraio 1994 || Spacewatch
|-
| 267011 - ||  || 12 agosto 1994 || Elst, E. W.
|-
| 267012 - ||  || 3 settembre 1994 || Elst, E. W.
|-
| 267013 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 267014 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 267015 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 267016 - ||  || 26 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 267017 Yangzhifa || 1995 UA || 16 ottobre 1995 || Casulli, V. S.
|-
| 267018 - ||  || 24 ottobre 1995 || Klet
|-
| 267019 - ||  || 14 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 267020 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 267021 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 267022 - ||  || 17 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 267023 - ||  || 19 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 267024 - ||  || 14 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 267025 - ||  || 14 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 267026 - ||  || 11 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 267027 - ||  || 6 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 267028 - ||  || 15 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 267029 - ||  || 7 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 267030 - ||  || 8 ottobre 1996 || Elst, E. W.
|-
| 267031 - ||  || 5 ottobre 1996 || Elst, E. W.
|-
| 267032 - ||  || 3 ottobre 1996 || Elst, E. W.
|-
| 267033 - ||  || 9 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 267034 - ||  || 12 gennaio 1997 || ODAS
|-
| 267035 - ||  || 3 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 267036 - ||  || 27 settembre 1997 || Viscome, G. R.
|-
| 267037 - || 1997 YG || 18 dicembre 1997 || Kobayashi, T.
|-
| 267038 - ||  || 21 dicembre 1997 || Kobayashi, T.
|-
| 267039 - ||  || 23 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 267040 - || 1998 FW || 18 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 267041 - ||  || 29 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 267042 - ||  || 2 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 267043 - ||  || 17 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 267044 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 267045 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 267046 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 267047 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 267048 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 267049 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 267050 - ||  || 17 settembre 1998 || ODAS
|-
| 267051 - ||  || 20 settembre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 267052 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 267053 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 267054 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 267055 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 267056 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 267057 - ||  || 14 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 267058 - ||  || 15 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 267059 - ||  || 16 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 267060 - ||  || 19 novembre 1998 || ODAS
|-
| 267061 - ||  || 19 novembre 1998 || ODAS
|-
| 267062 - ||  || 20 dicembre 1998 || CSS
|-
| 267063 - ||  || 20 marzo 1999 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 267064 - ||  || 20 marzo 1999 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 267065 - ||  || 3 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 267066 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 267067 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 267068 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 267069 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 267070 - ||  || 8 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 267071 - ||  || 8 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 267072 - ||  || 9 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 267073 - ||  || 12 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 267074 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 267075 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 267076 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 267077 - ||  || 13 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 267078 - ||  || 1 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 267079 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 267080 - ||  || 1 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 267081 - ||  || 12 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 267082 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 267083 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 267084 - ||  || 5 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 267085 - ||  || 5 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 267086 - ||  || 1 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 267087 - ||  || 5 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 267088 - ||  || 9 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 267089 - ||  || 10 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 267090 - ||  || 3 novembre 1999 || CSS
|-
| 267091 - ||  || 12 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 267092 - ||  || 1 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 267093 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 267094 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 267095 - ||  || 2 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 267096 - ||  || 2 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 267097 - ||  || 7 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 267098 - ||  || 13 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 267099 - ||  || 15 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 267100 - ||  || 9 dicembre 1999 || Spacewatch
|}

267101-267200 

|-
| 267101 - ||  || 12 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 267102 - || 1999 YU || 17 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 267103 - ||  || 19 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 267104 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 267105 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 267106 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 267107 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 267108 - ||  || 8 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 267109 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 267110 - ||  || 29 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 267111 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 267112 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 267113 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 267114 - ||  || 12 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 267115 - ||  || 4 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 267116 - ||  || 3 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 267117 - ||  || 26 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 267118 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 267119 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 267120 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 267121 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 267122 - ||  || 27 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 267123 - ||  || 27 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 267124 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 267125 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 267126 - ||  || 27 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 267127 - ||  || 25 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 267128 - ||  || 2 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 267129 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 267130 - ||  || 3 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 267131 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 267132 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 267133 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 267134 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 267135 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 267136 - ||  || 11 marzo 2000 || CSS
|-
| 267137 - ||  || 10 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 267138 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 267139 - ||  || 6 marzo 2000 || NEAT
|-
| 267140 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 267141 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 267142 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 267143 - ||  || 27 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 267144 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 267145 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 267146 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 267147 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 267148 - ||  || 26 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 267149 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 267150 - ||  || 3 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 267151 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 267152 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 267153 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 267154 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 267155 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 267156 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 267157 - ||  || 5 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 267158 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 267159 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 267160 - ||  || 3 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 267161 - ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 267162 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 267163 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 267164 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 267165 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 267166 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 267167 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 267168 - ||  || 30 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 267169 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 267170 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 267171 - ||  || 2 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 267172 - ||  || 2 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 267173 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 267174 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 267175 - ||  || 25 giugno 2000 || NEAT
|-
| 267176 - || 2000 OO || 23 luglio 2000 || Broughton, J.
|-
| 267177 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 267178 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 267179 - ||  || 22 agosto 2000 || Comba, P. G.
|-
| 267180 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 267181 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 267182 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 267183 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 267184 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 267185 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 267186 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 267187 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 267188 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 267189 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 267190 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 267191 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 267192 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 267193 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 267194 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 267195 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 267196 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 267197 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 267198 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 267199 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 267200 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|}

267201-267300 

|-
| 267201 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 267202 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 267203 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 267204 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 267205 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 267206 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 267207 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 267208 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 267209 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 267210 - ||  || 29 settembre 2000 || Bickel, W.
|-
| 267211 - ||  || 20 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 267212 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 267213 - ||  || 2 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 267214 - ||  || 2 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 267215 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 267216 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 267217 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 267218 - ||  || 27 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 267219 - ||  || 29 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 267220 - ||  || 30 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 267221 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 267222 - ||  || 16 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 267223 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 267224 - ||  || 19 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 267225 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 267226 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 267227 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 267228 - ||  || 24 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 267229 - ||  || 21 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 267230 - ||  || 18 aprile 2001 || Comba, P. G.
|-
| 267231 - ||  || 23 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 267232 - ||  || 26 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 267233 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 267234 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 267235 - || 2001 KP || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 267236 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 267237 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 267238 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 267239 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 267240 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 267241 - ||  || 15 luglio 2001 || NEAT
|-
| 267242 - ||  || 24 luglio 2001 || NEAT
|-
| 267243 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 267244 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 267245 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 267246 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 267247 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 267248 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 267249 - ||  || 6 agosto 2001 || NEAT
|-
| 267250 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 267251 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 267252 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 267253 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 267254 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 267255 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 267256 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 267257 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 267258 - ||  || 26 agosto 2001 || NEAT
|-
| 267259 - ||  || 22 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 267260 - ||  || 26 agosto 2001 || NEAT
|-
| 267261 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 267262 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 267263 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 267264 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 267265 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 267266 - ||  || 26 agosto 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 267267 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 267268 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 267269 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267270 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267271 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267272 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267273 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267274 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267275 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267276 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267277 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267278 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267279 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267280 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 267281 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267282 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267283 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267284 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267285 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267286 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267287 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267288 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267289 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267290 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267291 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267292 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267293 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267294 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267295 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267296 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267297 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267298 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267299 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267300 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|}

267301-267400 

|-
| 267301 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267302 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267303 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267304 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267305 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267306 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267307 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267308 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267309 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 267310 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 267311 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 267312 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 267313 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 267314 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 267315 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 267316 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 267317 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 267318 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 267319 - ||  || 14 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 267320 - ||  || 8 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 267321 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 267322 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 267323 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 267324 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 267325 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 267326 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 267327 - ||  || 21 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 267328 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 267329 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 267330 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 267331 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 267332 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 267333 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 267334 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 267335 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 267336 - ||  || 24 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 267337 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 267338 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 267339 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 267340 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 267341 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 267342 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 267343 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 267344 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 267345 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 267346 - ||  || 23 novembre 2001 || Pauwels, T.
|-
| 267347 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 267348 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 267349 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 267350 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 267351 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 267352 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 267353 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 267354 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 267355 - || 2001 XE || 3 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267356 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267357 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267358 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267359 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267360 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267361 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267362 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267363 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267364 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267365 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267366 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267367 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267368 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267369 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267370 - ||  || 14 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 267371 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267372 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267373 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267374 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267375 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267376 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267377 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267378 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267379 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267380 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267381 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267382 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267383 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267384 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267385 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267386 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267387 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267388 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267389 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267390 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267391 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 267392 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267393 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267394 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 267395 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 267396 - ||  || 18 dicembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 267397 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 267398 - ||  || 6 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 267399 - ||  || 7 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 267400 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|}

267401-267500 

|-
| 267401 - ||  || 12 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 267402 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 267403 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 267404 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 267405 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 267406 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 267407 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 267408 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 267409 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 267410 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 267411 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 267412 - ||  || 14 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 267413 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 267414 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 267415 - ||  || 20 gennaio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 267416 - ||  || 21 gennaio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 267417 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 267418 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 267419 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 267420 - ||  || 6 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 267421 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 267422 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 267423 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 267424 - ||  || 12 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 267425 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 267426 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 267427 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 267428 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 267429 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 267430 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 267431 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 267432 - ||  || 23 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 267433 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 267434 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 267435 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 267436 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 267437 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 267438 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 267439 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 267440 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 267441 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 267442 - ||  || 8 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 267443 - ||  || 12 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 267444 - ||  || 13 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 267445 - ||  || 14 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 267446 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 267447 - ||  || 18 febbraio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 267448 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 267449 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 267450 - ||  || 20 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 267451 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 267452 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 267453 - ||  || 21 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 267454 - ||  || 5 marzo 2002 || NEAT
|-
| 267455 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 267456 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 267457 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 267458 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 267459 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 267460 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 267461 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 267462 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 267463 - ||  || 5 marzo 2002 || NEAT
|-
| 267464 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 267465 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 267466 - ||  || 12 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 267467 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 267468 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 267469 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 267470 - ||  || 19 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 267471 - ||  || 19 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 267472 - ||  || 19 marzo 2002 || NEAT
|-
| 267473 - ||  || 19 marzo 2002 || NEAT
|-
| 267474 - ||  || 19 marzo 2002 || NEAT
|-
| 267475 - ||  || 19 marzo 2002 || NEAT
|-
| 267476 - ||  || 15 aprile 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 267477 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 267478 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 267479 - ||  || 7 aprile 2002 || Buie, M. W.
|-
| 267480 - ||  || 2 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 267481 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 267482 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 267483 - ||  || 9 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 267484 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 267485 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 267486 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 267487 - ||  || 13 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 267488 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 267489 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 267490 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 267491 - ||  || 1 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 267492 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 267493 - ||  || 3 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 267494 - ||  || 6 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 267495 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 267496 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 267497 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 267498 - ||  || 5 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 267499 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 267500 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|}

267501-267600 

|-
| 267501 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 267502 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 267503 - ||  || 14 maggio 2002 || NEAT
|-
| 267504 - ||  || 16 maggio 2002 || NEAT
|-
| 267505 - ||  || 6 giugno 2002 || Spacewatch
|-
| 267506 - ||  || 18 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 267507 - ||  || 8 luglio 2002 || NEAT
|-
| 267508 - ||  || 1 luglio 2002 || NEAT
|-
| 267509 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 267510 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 267511 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 267512 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 267513 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 267514 - ||  || 11 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 267515 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 267516 - ||  || 3 luglio 2002 || NEAT
|-
| 267517 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 267518 - ||  || 8 luglio 2002 || NEAT
|-
| 267519 - ||  || 8 luglio 2002 || NEAT
|-
| 267520 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 267521 - ||  || 16 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 267522 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 267523 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 267524 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 267525 - ||  || 17 luglio 2002 || NEAT
|-
| 267526 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267527 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267528 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267529 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267530 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267531 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267532 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 267533 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 267534 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267535 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267536 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267537 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 267538 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 267539 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267540 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267541 - ||  || 13 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 267542 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 267543 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 267544 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 267545 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 267546 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 267547 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 267548 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267549 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267550 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267551 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267552 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267553 - ||  || 7 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267554 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267555 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267556 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267557 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267558 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267559 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267560 - ||  || 29 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 267561 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267562 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267563 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267564 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 267565 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 267566 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 267567 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 267568 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267569 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267570 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267571 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267572 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267573 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267574 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267575 - ||  || 20 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267576 - ||  || 20 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267577 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267578 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267579 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267580 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267581 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267582 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267583 - ||  || 20 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267584 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267585 Popluhár ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267586 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 267587 - ||  || 5 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 267588 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 267589 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267590 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 267591 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 267592 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 267593 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 267594 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 267595 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 267596 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 267597 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 267598 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 267599 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 267600 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|}

267601-267700 

|-
| 267601 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267602 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 267603 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 267604 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 267605 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 267606 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 267607 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 267608 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 267609 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 267610 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267611 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267612 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267613 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267614 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267615 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267616 - ||  || 13 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 267617 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267618 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267619 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267620 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267621 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267622 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267623 - ||  || 13 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 267624 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267625 - ||  || 11 settembre 2002 || Young, J. W.
|-
| 267626 - ||  || 15 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 267627 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267628 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267629 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267630 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267631 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267632 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267633 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267634 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267635 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267636 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267637 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267638 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267639 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267640 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267641 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267642 - ||  || 29 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 267643 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267644 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267645 - ||  || 17 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267646 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 267647 - || 2002 TQ || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 267648 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 267649 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 267650 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 267651 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 267652 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 267653 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 267654 - ||  || 3 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 267655 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 267656 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 267657 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 267658 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 267659 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 267660 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 267661 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 267662 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 267663 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 267664 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 267665 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 267666 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 267667 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 267668 - ||  || 10 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 267669 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 267670 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 267671 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 267672 - ||  || 4 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 267673 - ||  || 4 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 267674 - ||  || 4 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 267675 - ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 267676 - ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 267677 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 267678 - ||  || 28 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 267679 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 267680 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 267681 - ||  || 30 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 267682 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 267683 - ||  || 29 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 267684 - ||  || 30 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 267685 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 267686 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 267687 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 267688 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 267689 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 267690 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 267691 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 267692 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 267693 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 267694 - ||  || 25 novembre 2002 || NEAT
|-
| 267695 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 267696 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 267697 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 267698 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 267699 - ||  || 12 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 267700 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|}

267701-267800 

|-
| 267701 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 267702 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 267703 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 267704 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 267705 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 267706 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 267707 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 267708 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 267709 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 267710 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 267711 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 267712 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 267713 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 267714 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 267715 - ||  || 26 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 267716 - ||  || 29 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 267717 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 267718 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 267719 - ||  || 24 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 267720 - || 2003 CA || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 267721 - ||  || 4 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 267722 - ||  || 26 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 267723 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 267724 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 267725 - ||  || 6 marzo 2003 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 267726 - ||  || 9 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 267727 - ||  || 12 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 267728 - ||  || 12 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 267729 - ||  || 27 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 267730 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 267731 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 267732 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 267733 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 267734 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 267735 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 267736 - ||  || 27 marzo 2003 || CSS
|-
| 267737 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 267738 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 267739 - ||  || 25 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 267740 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 267741 - ||  || 31 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 267742 - ||  || 31 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 267743 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 267744 - ||  || 4 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 267745 - ||  || 5 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 267746 - ||  || 5 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 267747 - ||  || 7 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 267748 - ||  || 8 aprile 2003 || NEAT
|-
| 267749 - ||  || 25 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 267750 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 267751 - ||  || 26 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 267752 - ||  || 1 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 267753 - ||  || 9 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 267754 - ||  || 26 maggio 2003 || NEAT
|-
| 267755 - ||  || 27 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 267756 - ||  || 2 giugno 2003 || Spacewatch
|-
| 267757 - ||  || 4 giugno 2003 || Spacewatch
|-
| 267758 - ||  || 22 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 267759 - ||  || 28 giugno 2003 || LONEOS
|-
| 267760 - ||  || 3 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 267761 - ||  || 26 luglio 2003 || NEAT
|-
| 267762 - ||  || 4 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 267763 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 267764 - ||  || 23 agosto 2003 || Crni Vrh
|-
| 267765 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 267766 - ||  || 28 agosto 2003 || NEAT
|-
| 267767 - ||  || 3 settembre 2003 || Young, J. W., Grigsby, A.
|-
| 267768 - ||  || 15 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 267769 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 267770 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 267771 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 267772 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 267773 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 267774 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 267775 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 267776 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 267777 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 267778 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 267779 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 267780 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 267781 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 267782 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 267783 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 267784 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 267785 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 267786 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 267787 - ||  || 20 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 267788 - ||  || 22 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 267789 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 267790 - ||  || 22 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 267791 - ||  || 22 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 267792 - ||  || 26 settembre 2003 || NEAT
|-
| 267793 - ||  || 28 settembre 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 267794 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 267795 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 267796 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 267797 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 267798 - ||  || 26 settembre 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 267799 - ||  || 29 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 267800 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|}

267801-267900 

|-
| 267801 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 267802 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 267803 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 267804 - ||  || 29 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 267805 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 267806 - ||  || 28 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 267807 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 267808 - ||  || 28 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 267809 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 267810 - ||  || 15 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 267811 - ||  || 14 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 267812 - ||  || 14 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 267813 - ||  || 5 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 267814 - ||  || 1 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 267815 - ||  || 5 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 267816 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 267817 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 267818 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 267819 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 267820 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 267821 - ||  || 27 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 267822 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 267823 - ||  || 20 ottobre 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 267824 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 267825 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 267826 - ||  || 17 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 267827 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 267828 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 267829 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 267830 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 267831 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 267832 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 267833 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 267834 - ||  || 21 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 267835 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 267836 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 267837 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 267838 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 267839 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 267840 - ||  || 21 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 267841 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 267842 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 267843 - ||  || 21 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 267844 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 267845 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 267846 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 267847 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 267848 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 267849 - ||  || 26 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 267850 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 267851 - ||  || 29 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 267852 - ||  || 30 ottobre 2003 || Deep Lens Survey
|-
| 267853 - ||  || 30 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 267854 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 267855 - ||  || 14 novembre 2003 || NEAT
|-
| 267856 - ||  || 15 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 267857 - ||  || 15 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 267858 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 267859 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 267860 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 267861 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 267862 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 267863 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 267864 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 267865 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 267866 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 267867 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 267868 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 267869 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 267870 - ||  || 23 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 267871 - ||  || 26 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 267872 - ||  || 29 novembre 2003 || McClusky, J. V.
|-
| 267873 - ||  || 30 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 267874 - ||  || 30 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 267875 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 267876 - ||  || 1 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 267877 - ||  || 1 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 267878 - ||  || 16 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 267879 - ||  || 17 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 267880 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 267881 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 267882 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 267883 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 267884 - ||  || 20 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 267885 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 267886 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 267887 - ||  || 21 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 267888 - ||  || 23 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 267889 - ||  || 28 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 267890 - ||  || 27 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 267891 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 267892 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 267893 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 267894 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 267895 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 267896 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 267897 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 267898 - ||  || 22 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 267899 - ||  || 21 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 267900 - ||  || 27 gennaio 2004 || Spacewatch
|}

267901-268000 

|-
| 267901 - ||  || 27 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 267902 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 267903 - ||  || 28 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 267904 - ||  || 29 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 267905 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 267906 - ||  || 28 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 267907 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 267908 - ||  || 11 febbraio 2004 || LONEOS
|-
| 267909 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 267910 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 267911 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 267912 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 267913 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 267914 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 267915 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 267916 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 267917 - ||  || 15 febbraio 2004 || CSS
|-
| 267918 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 267919 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 267920 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 267921 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 267922 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 267923 - ||  || 18 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 267924 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 267925 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 267926 - ||  || 18 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 267927 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 267928 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 267929 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 267930 - ||  || 16 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 267931 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 267932 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 267933 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 267934 - ||  || 29 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 267935 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 267936 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 267937 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 267938 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 267939 - ||  || 14 marzo 2004 || CSS
|-
| 267940 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 267941 - ||  || 15 marzo 2004 || CINEOS
|-
| 267942 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 267943 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 267944 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 267945 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 267946 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 267947 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 267948 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 267949 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 267950 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 267951 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 267952 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 267953 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 267954 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 267955 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 267956 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 267957 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 267958 - ||  || 24 marzo 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 267959 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 267960 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 267961 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 267962 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 267963 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 267964 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 267965 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 267966 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 267967 - ||  || 19 marzo 2004 || NEAT
|-
| 267968 - ||  || 22 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 267969 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 267970 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 267971 - ||  || 24 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 267972 - ||  || 24 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 267973 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 267974 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 267975 - ||  || 26 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 267976 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 267977 - ||  || 30 marzo 2004 || Junk Bond
|-
| 267978 - ||  || 16 marzo 2004 || Demeautis, C., Matter, D.
|-
| 267979 - ||  || 9 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 267980 - ||  || 11 aprile 2004 || NEAT
|-
| 267981 - ||  || 11 aprile 2004 || NEAT
|-
| 267982 - ||  || 11 aprile 2004 || NEAT
|-
| 267983 - ||  || 15 aprile 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 267984 - ||  || 9 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 267985 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 267986 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 267987 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 267988 - ||  || 15 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 267989 - ||  || 15 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 267990 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 267991 - ||  || 15 aprile 2004 || NEAT
|-
| 267992 - ||  || 11 aprile 2004 || NEAT
|-
| 267993 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 267994 - ||  || 19 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 267995 - ||  || 19 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 267996 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 267997 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 267998 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 267999 - ||  || 28 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 268000 - ||  || 9 maggio 2004 || NEAT
|}

Collegamenti esterni 
 

0267001